Schenkel steht für:
 einen Bereich der unteren Extremitäten, siehe Oberschenkel und Unterschenkel
 die beiden Schenkel eines (ebenen) Winkels
 die gleich langen Seiten eines gleichschenkligen Dreiecks
 die beiden Stäbe eines Zirkels
 die beiden Kanten eines Kragens, siehe Kragen (Kleidung)
 einen Teil des Eisenkernes von Transformatoren, siehe Aufbau des Dreiphasenwechselstrom-Transformators

Schenkel ist der Familienname folgender Personen:
 Amaru Reto Schenkel (* 1988), Schweizer Sprinter
 Andrea Maria Schenkel (* 1962), deutsche Schriftstellerin
 Annegret Schenkel (* 1978 oder 1979), deutsche Quizspielerin, Lektorin und Korrektorin
 Björn Schenkel (* 1998), Schweizer Unihockeyspieler
 Carl Schenkel (1948–2003), Schweizer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Catharina Schenkel (1774–1852), Stifterin aus Düren
 Chris Schenkel (1923–2005), US-amerikanischer Sportreporter
 Conrad Schenkel (1834–1917), Schweizer Landwirt und Politiker
 Daniel Schenkel (1813–1885), deutscher protestantischer Theologe
 Danny Schenkel (* 1978), niederländischer Fußballspieler
 Ehrenfried Schenkel (1869–1953), Schweizer Zoologe
 Elmar Schenkel (* 1953), deutscher Anglist, Schriftsteller und Übersetzer
 Georg Schenkel (1886–1954), Oberbürgermeister von Iserlohn
 Gottfried Schenkel († 1493), Bürgermeister von Heilbronn
 Gotthilf Schenkel (1889–1960), deutscher Theologe und Politiker (SPD)
 Hansueli Schenkel (1946–2022), Schweizer Kameramann
 Hermann Schenkel (* 1948), deutscher Zeichner 

 Lukas Schenkel (* 1984), Schweizer Fußballspieler
 Martin Schenkel (1968–2003), Schweizer Schauspieler und Sänger
 Moritz Schenkel (* 1990), deutscher Wasserballtorwart
 Pauline Schenkel (* 2000), elsässische Sängerin
 Renatus Schenkel (* 1950), deutscher Kommunikationswissenschaftler
 Roland Schenkel (* 1947), deutscher Atomphysiker
 Ronald Schenkel (* 1964), Schweizer Journalist und Autor
 Rudolf Schenkel (1770–1847), Kaufmann aus Düren
 Thomas Schenkel (* 1985), deutscher Eishockeyspieler
 Viktor Schenkel (* 1954), deutscher Schauspieler
 Werner Schenkel (1938–2013), deutscher Bauingenieur und Beamter
 Wolfgang Schenkel (* 1936), deutscher Ägyptologe

Siehe auch:
 Gleichschenkligkeit
 Schenkele
 Schenkl